Hybrid est un jeu de stratégie sur plateau édité par la société  Rackham. Il se joue avec des figurines mais le décor est composé de dalles de jeu, richement détaillées, quadrillées et modulaires, qui représentent les laboratoires du Scorpion.  

Les mécanismes de jeu sont novateurs : La résolution des actions est simulée grâce aux dés à 10 faces, mais vous avez une plus grande influence sur les résultats puisque vous pouvez choisir la difficulté en fonction de l’action que vous tentez d’effectuer.

L’action se déroule dans l’univers d’Aarklash où les templiers de Hod tentent de s’opposer à la menace Hybrid.

Liens externes  

Rackham.fr

Jeu de figurines
Aarklash